Crvena rijeka (Azija), rotječe južnim dijelom Kine i sjeverim Vijetnamom
 Crvena rijeka (1948.) (eng. Red River), vestern  Howarda Hawksa iz 1948.
 Red River, rijeka u Sjedinjenim Američkim Državama, velika pritoka Rijeke Mississippi